Australian Open 2013 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 14–27 ianuarie 2013. A fost a 101-a ediție a Australian Open și primul turneu major de tenis al anului 2013. Ca și în anii precedenți, sponsorul principal al acestui turneu a fost Kia. 

Toate cele patru probe principale la simplu și dublu au fost câștigate de capii de serie nr.1 — Novak Djokovic la simplu masculin, Victoria Azarenka la simplu feminin, Bob și Mike Bryan la dublu masculin și Sara Errani și Roberta Vinci la dublu feminin. Australian Open din acest an a fost primul turneu de la ediția din 2004, în care proba de simplu și dublu feminin au fost câștigate de primii capi de serie și primul turneu de Grand Slam de la Wimbledon 1997, în care probele de simplu și dublu masculin și feminin au fost câștigate de capii de serie nr.1. În plus, Australian Open din acest an rămâne cel mai recent Grand Slam, unde titlurile de simplu masculin și feminin au fost apărate cu succes.

Câștigători
Simplul masculin  a fost dominat pentru a treia oară consecutiv de jucătorul numărul unu mondial, sârbul Novak Djoković, care a câștigat în total cel de-a patrulea trofeu la Melbourne și cel de-al șaselea titlu de Grand Slam. El l-a învins pe Andy Murray în finală în patru seturi.

Numărul unu mondial la feminin, Victoria Azarenka, și-a apărat cu succes titlul din anul precedent, învingând-o în finală pe chinezoaica Li Na. Astfel, ea a câștigat al doilea titlu de Grand Slam la simplu, și și-a consolidat primul loc în clasamentul WTA.

Frații americani Bryan și Mike Bryan au câștigat la dublu masculin. Ei au obținut al șaselea titlu la Melbourne și în total 13 titluri la dublu masculin.

La dublu feminin, titlul a fost câștigat de perechea formată din italiencele Sara Errani și Roberta Vinci, cuplul cap de serie nr.1. Pentru ambele jucătoare de tenis, victoria a reprezentat câștigarea primului titlu la Melbourne și al treilea triumf în general la dublu feminin.

Perechea australiană Jarmila Gajdošová și Matthew Ebden a câștigat primul titlu de Grand Slam la dublu mixt, pornind cu  wild card.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin
{{8TeamBracket-Tennis3

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Victoria Azarenka
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Svetlana Kuznetsova
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Serena Williams
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=4
| RD1-seed4=29
| RD1-team4= Sloane Stephens
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=6

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Li Na
| RD1-score5-1=7
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=4
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=5
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=19
| RD1-team7= Ekaterina Makarova
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Maria Sharapova
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1=

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și premii în bani

Puncte

Premii în bani
Australian Open 2013 a reprezentat o creștere semnificativă a premiilor în bani în comparație cu anii precedenți, toți jucătorii concurând pentru o cotă de 30 de milioane de dolari australieni, devenind turneul cel mai bine plătit din toate timpurile. Acesta a fost rezultatul unei întâlniri a jucătorilor ATP, concentrându-se în primul rând pe banii primiți de jucătorii care ies din competiție în primele runde. Toate premiile sunt în dolari australieni (AUD). 

* per echipă

Note

Legături externe
 Australian Open official website
 

2013
2013 în tenis